2 miejscowości w Polsce:
 Jeziorek – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Jeziorek – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo